Regierung Holt steht für folgende Regierungen Australiens:

 Regierung Holt I (1966)
 Regierung Holt II (1966 bis 1967)